Ю́рий Суббо́тин:
 Субботин, Юрий Константинович (1923—1996) — Герой Советского Союза.
 Субботин, Юрий Николаевич (1936—2021) — российский математик, член-корреспондент РАН.